Kozy (plaats), plaats in Polen
 Kozy (gemeente), gemeente in Polen